Abaixo está uma lista dos capitães da cidade de Damão .

Listas de portugueses